Saint-Gilles bzw. St. Gilles ist eine andere Bezeichnung für die Grafen des Hauses Toulouse und steht für:

Personen:
 François Saint-Gilles (* 1951), französischer Sprinter
 Raimund von Saint-Gilles (1041/42–1105), französischer Graf und Kreuzfahrer, siehe Raimund IV. (Toulouse)

St. Gilles ist die französische Bezeichnung für:
 Ägidius (Heiliger) (~640–720), Abt in der Provence

Kirchengebäude:
 St-Gilles (Pons), romanische Kapelle in Pons im Département Charente-Maritime

Gemeinden:
 Saint-Gilles/Sint-Gillis (flämisch Sint-Gillis) im Zentrum der Region Brüssel-Hauptstadt
 Saint-Gilles (Québec), Provinz Québec in Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Gilles (Gard), Département Gard
 Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine), Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Gilles (Indre), Département Indre
 Saint-Gilles (Manche), Département Manche
 Saint-Gilles (Marne), Département Marne
 Saint-Gilles (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Département Vendée
 Saint-Gilles-de-Crétot, Département Seine-Maritime
 Saint-Gilles-de-la-Neuville, Département Seine-Maritime
 Saint-Gilles-des-Marais, Département Orne
 Saint-Gilles-du-Mené, Département Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-les-Bois, Département Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-les-Forêts, Département Haute-Vienne
 Saint-Gilles-Pligeaux, Département Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-Vieux-Marché, Département Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-les-Bains, Ort im Überseedépartement La Réunion
 Saint-Gilles-les-Hauts, Ort im Überseedépartement La Réunion

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Saint-Gilles